Pata Negra steht für:
 Pata negra, nicht mehr zulässige Bezeichnung für iberischen Schinken (Jamón de pata negra, dt. „Schwarzklauenschinken“)
 Pata Negra (Band), spanische Band